15-й чемпионат мира по тхэквондо прошел с 1 по 7 ноября 2001 года в Чеджу (Республика Корея).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт World Taekwondo Federation

Ноябрь 2001 года
Тхэквондо
2001
Международные спортивные соревнования в Чеджу